Reccared I, koning van de Visigoten in Spanje van 586 tot 601
Reccared II ? - 621, formeel koning van de Visigoten in Spanje, maar overleed op zeer jonge leeftijd.